Epitonium rupicola är en snäckart som först beskrevs av Kurtz 1860.  Epitonium rupicola ingår i släktet Epitonium och familjen vindeltrappsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vindeltrappsnäckor
rupicola